JRH – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Gerico nello Stato di Palestina
 JRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jorhat (India)